Selma (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden
Selma (voornaam), Keltische meisjesnaam
Selma (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
Selma Björnsdóttir, een IJslandse zangeres
Selma (film), een Amerikaans-Britse film uit 2014
Selma (2008), een Zweedse film uit 2008 
Selma (rivier), een rivier in Rusland
Selma (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Selma (Alabama)
Selma (Californië)
Selma (Indiana)
Selma (North Carolina)
Selma (Texas)
Selma (Virginia)